Истоминская — название нескольких населённых пунктов:
 Истоминская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Истоминская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Истоминская — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.